Cieki w Polsce
 Szeroki Rów – kanał, dopływ Kanału Leśnego
 Szeroki Rów – kanał, dopływ Kanału Rybnego
 Szeroki Rów – rów, dopływ Zuzanki

Przypisy